Ойо́н (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Риоха-Алавеса. Занимает площадь 45,16 км². Население — 3305 человек (на 2012 год).

7 сентября 2011 года стартовал 17-й этап многодневной велогонки Вуэльта.

Население

Примечания

Муниципалитеты Алавы
Города Алавы